

Codici 
 YQ – codice vettore IATA della compagnia aerea russa Polet Airlines, Aeroporto di Voronezh, Russia

Altri progetti